Descabezado puede referirse a:
 El volcán Descabezado Grande, en la VII Región del Maule, Chile;
 El volcán Descabezado Chico, en la VII Región del Maule, Chile;
 El río Descabezado, afluente del río Curanilahue, en la VIII Región del Bío-Bío, Chile;
 Los Baños Descabezado, una fuente de aguas termales en la comuna de El Carmen, VIII Región del Bío-Bío, Chile;
 El monte Descabezado, en la comuna de Río Verde, XII Región de Magallanes, Chile;
 El Calar del Descabezado, una altiplanicie en el parque natural Sierra de Baza, España;
 Poda de copa, una forma de poda de un árbol.